НФЛ в сезоне 1940 — стал 21-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Чемпионская игра НФЛ 
Чикаго Беарз — Вашингтон Рэдскинз 73:0

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 

Сезоны НФЛ